Анаш — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края России. Административный центр Анашенского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 23 км к югу от районного центра Новосёлово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 472 мужчины и 522 женщины из 994 чел.

Примечания 

Населённые пункты Новосёловского района